Ахмаме́тьево — деревня в Буинском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в состав Новочечкабского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на реке Лащи, в 17 километрах к северо-западу от города Буинск.

История 
Деревня основана в XVII веке. 

В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, кузнечным и печным промыслами. По сведениям 1859 года, в Ахмаметьево была мечеть. 

В начале XX века здесь функционировали 2 мечети, медресе, кузница, 3 ветряные мельницы, мануфактурная и 2 бакалейные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1160,6 десятины. До 1920 года деревня входила в Черки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Тетюшского, с 1927 года — Буинского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 года в Буинском районе.

Население

Экономика 
Полеводство, мясо-молочное скотоводство.

Социальная инфраструктура 
Начальная школа, клуб.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
  (Буинские просторы). - К., 2000.

Примечания 

Населённые пункты Буинского района